

Cinema 
 Black Mass – film del 2005 diretto da Jon McBride
 Black Mass - L'ultimo gangster (Black Mass) – film del 2015 diretto da Scott Cooper

Letteratura 
 Black Mass (Black Mass: The True Story of an Unholy Alliance Between the FBI and the Irish Mob) – libro inchiesta del 2000 di Dick Lehr e Gerald O'Neill

Musica 
 Black Mass – album dei Death SS del 1989
 Black Mass – gruppo musicale black metal brasiliano

Fumetti 
Black Mass – supercriminale della DC Comics